Paid (2006), een Nederlandse film uit 2006
Paid (1930), een Amerikaanse film uit 1930